Ирина Васильевна Бородушко (род. 8 ноября 1961, Ленинград) — юрист и экономист, специалист по административному праву и проблемам государственного контроля; выпускница Ленинградского финансово-экономического института (1984) и Санкт-Петербургского университета МВД России (1999); доктор юридических наук (по другим данным — доктор экономических наук) с диссертацией о методологии формирования системы контроллинга в России; заведующая кафедрой международных экономических отношений Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии; профессор кафедры гражданского и международного частного права ЛГУ имени А. С. Пушкина.

Биография

Работы 
Ирина Бородушко является автором и соавтором более 60 научных публикаций, включая более несколько монографий; она специализируется, в основном, на юридических проблемах государственного контроля:
 «Контрольная деятельность в России: история и современность» (2001);
 «Институт контроля в Российской Федерации: организационно-правовые основы и система контрольных органов» (2002).
 Стратегическое планирование и контроллинг : теория и практика стратегического планирования на предприятии, контроллинг: теория, стратегические основы, методология орг. / И. В. Бородушко, Э. К. Васильева. — Москва : Питер, 2006. — 192 с. : ил., табл.; 21 см. — (Краткий курс).; ISBN 5-469-00676-X
 Организационно-методологические аспекты исследования факторов экономической безопасности / Бородушко И. В., Мику А. А. — Санкт- Петербург : Знакъ, 2009. — 139. : ил., табл.; 21 см; ISBN 978-5-91638-021-7.
 Основы менеджмента : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям : для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России / под ред. И. В. Бородушко, В. В. Лукашевича. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ, 2012. — 270 с. : табл.; 21 см; ISBN 5-238-01061-3.

Примечания

Литература 
 Видные ученые-юристы России (Вторая половина XX века) : энцикл. словарь биографий : по состоянию на 1 авг. 2004 г. / Рос. акад. правосудия; под ред. В. М. Сырых. — Москва : Рос. акад. правосудия, 2006. — 547 с. : портр.; 30 см; ISBN 5-93916-056-5.

Ссылки 
 

Юристы СССР
Юристы России
Юристы XX века
Юристы XXI века
Доктора юридических наук